Příjmení Kubišta/Kubištová má více nositelů:

 Bohumil Kubišta (1884–1918), český malíř
 Emília Kubištová (1956–1983), slovenská a československá politička KSS, poslankyně FS za normalizace
 Natálie Kubištová (* 1993), česká amatérská zpěvačka
 Oldřich Kubišta (* 1960), český šermíř
 Rostislav Kubišta (1925–2014), český voják
 Štěpán Kubišta (* 1978), český divadelník, herec a manažer